Dawood ist der Familienname folgender Personen:

 Hussain Dawood (* 1943), pakistanischer Industrieller
 Seth Ahmed Dawood (1905–2002), pakistanischer Industrieller
 Youssef Dawood (1933–2012), ägyptischer Schauspieler und Synchronsprecher